Emden se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Fritz Isidore van Emden
 J.H.van Emden